Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Amatsukaze, de la Clase Isokaze, activo desde 1917 hasta 1935.
 El Amatsukaze, de la Clase Fubuki, activo desde 1940 y hundido en 1945.
 El Amatsukaze (DD-163), único miembro de la Clase Amatsukaze, activo desde 1965 hasta 1995.